Detelina peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Детелина) :
Detelina, village bulgare de l'obchtina de Karnobat, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Detelina, village bulgare de l'obchtina de Dolni Tchiflik, situé dans l'oblast de Varna ;
le nom bulgare du genre botanique Trifolium (le trèfle).